Humaan papillomavirus
 Cervarix, een HPV-vaccin
 Mensaangedreven voertuigen (Human Powered Vehicle)